Абылайхан Бахытханулы Толегенов (; 13 июля 1992, село Бадам, Бугунский район, Южно-Казахстанская область, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник казахстанского клуба «Кайсар».

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начинал в 2010 году в составе клуба «Асбест» во первой лиге. 3 ноября 2020 года в матче против клуба «Тобол» Костанай дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (0:3), выйдя на замену на 89-й минуте вместо Ильяса Амирсеитова.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Асбест»
Игроки ФК «Шахтёр-Булат»
Игроки ФК «Байконур»
Игроки ФК «Мактаарал»
Игроки ФК «Кайсар-М»
Игроки ФК «Кайсар»